Анатолий Алексеевич Гусев:
 Гусев, Анатолий Алексеевич (род. 1947) — советский и российский ветеринар.
 Гусев, Анатолий Алексеевич (род. 1960) — советский певец, тенор, исполнитель музыки барокко.